Bomarzo puede referirse a:

 Bomarzo, localidad italiana.
 Parco dei Mostri, Sacro Bosco o Villa delle Meraviglie di Bomarzo, en esa localidad.
 Obras tituladas en razón de ese parque, bosque o villa:
 Bomarzo, película de Michelangelo Antonioni, 1949.
 Bomarzo, novela de Manuel Mujica Lainez, 1962.
 Bomarzo, ópera de Alberto Ginastera, basada en la novela.